

Toponymes

Rivière Pierre et Rivière à Pierre peuvent se référer à:
 Rivière Pierre, un affluent du lac Brébeuf (rivière Saint-Jean) et lac de tête de la rivière Saint-Jean (rivière Saguenay), dans la municipalité de Rivière-Éternité, de la MRC Le Fjord-du-Saguenay, de la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.    ;
 Rivière Pierre, cours d'eau affluent de la rivière Mitchinamecus dans le territoire non organisé de Baie-Obaoca, dans la MRC de Matawinie, dans la région administrative de Lanaudière,  au Québec.  ;
 Rivière à Pierre, un cours d'eau de la municipalité de Rivière-à-Pierre, dans la MRC de Portneuf, dans la région administrative de la Capitale-Nationale,  au Québec.  ;
 Rivière à Pierre, un affluent de la rivière Ha! Ha! (via le lac Ha! Ha!) dans la municipalité de Ferland-et-Boilleau, dans la MRC de Le Fjord-du-Saguenay, dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.  ;
 Rivière à Pierre, ruisseau de la municipalité de Saint-Zacharie, dans la MRC de Les Etchemins, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Québec. .

Voir aussi 
 Ruisseau à Pierre, un affluent du littoral sud du Fleuve Saint-Laurent se déversant dans la municipalité Les Méchins et coulant vers le nord-est dans les Monts Chic-Chocs, dans le canton de Cherbourg (municipalité de Saint-Jean-de-Cherbourg) et le canton de Dalibaire (municipalité Les Méchins), dans la MRC La Matanie, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec